Апулея (Appuleia) е име на:

 Апулея, дъщеря на Луций Апулей Сатурнин, народен трибун 103 пр.н.е.; съпруга на Марк Емилий Лепид (консул 78 пр.н.е.), майка на Марк Емилий Лепид (триумвир) и Луций Емилий Павел (консул 50 пр.н.е.)
 Апулея Варила, дъщеря на Клавдия Марцела Старша и Секст Апулей III; изгоненена 17 г. от Рим